Villard kan syfta på:
 Villard, Creuse
 Villard, Haute-Savoie